

Persone
 Catarina Pollini (1966) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana
 Cesare Pollini (1858-1912) – pianista italiano
 Ciro Pollini (1782-1833) – medico e naturalista italiano
 Daniele Pollini (1978) – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano, figlio del pianista Maurizio
 Francesco Pollini (1762-1846) – musicista e compositore italiano
 Gino Pollini (1903-1991) – architetto italiano
 Girolamo Pollini (1544-1611) – storico e domenicano italiano
 Leo Pollini (1891-1957) – scrittore, poeta, storico e attivista politico italiano
 Marco Pollini (1973) – regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Maurizio Pollini (1942) – pianista e direttore d'orchestra italiano
 Pietro Pollini (1828-1889) – avvocato e politico svizzero-italiano
 Renato Pollini (1925-2010) – politico italiano

Altro
 pollini – plurale di polline
 Pollini – azienda italiana di abbigliamento
 Conservatorio Cesare Pollini – conservatorio di musica di Padova
 Villa Pollini, nota anche come villa Doloretta – edificio di Cagliari